Ивар — имя собственное.

Имя 
Ивар (Ивор) — имя скандинавского происхождения.

Известные носители 
 Ивар Калныньш - латвийский актёр
 Ивар Широкие Объятья — легендарный конунг VII века, правивший Сконе, из династии Скьёльдунгов.
 Ивар Рагнарссон (умер около 873) — легендарный вождь датских викингов.
 Ивар (умер около 1000) — король королевства викингов в Уотерфорде (969—1000) и король Дублина (989—993, 994—995).
 Ивар Андреас Осен (1813-1896) — норвежский лингвист и поэт. Нормализовал новонорвежский язык, создав письменную норму нюнорск.
 Русский посол, от имени Игоря в 944 отправленный в Царьград для заключения мира.
 Новоторжец; вместе с Феодором Лазутиницем оклеветавший новоторжского посадника Фому Доброщиница; которого князь Ярослав в 1215 отправил скованным в Тверь.
 Смоленский воевода; в междоусобной войне новгородского князя Мстислава Романовича с князьями Георгием и Ярославом, в 1216, находился в войске Мстислава и участвовал в битве на Липецком поле.

В астрономии 
 (1627) Ивар — околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к светлому спектральному классу S.